Lehmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Bernhard Lehmann
 Ernst B. Johann Lehmann
 Friedrich Carl Lehmann
 Ingo Lehmann
 Johann Friedrich Lehmann
 Johann Georg Christian Lehmann
 Karl Bernhard Lehmann
 Lutz Lehmann
 Pablo Lehmann A.